Martschenkow () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Sergei Serafimowitsch Martschenkow (* 1945), russischer Mathematiker, Kybernetiker und Hochschullehrer
 Wladislaw Igorewitsch Martschenkow (* 1996), russischer Skeletonpilot 

Siehe auch
 Martschenko

Familienname
Russischer Personenname